Грихалва има више значења:

 Грихалва (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грихалва, Виверос (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Грихалва (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику